Az 1968. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 13-án rendezték Chamrousse-ban. Az aranyérmet a francia Marielle Goitschel nyerte meg. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1968. évi téli olimpiai játékokon